Stati Uniti d'America
 Country Club Hills – città della Contea di Cook, Illinois
 Country Club Hills – città della Contea di St. Louis, Missouri